MODS či Mods může mít v různých oblastech různé významy:

Informatika a knihovnictví 
 Zkratka pro Metadata Object Description Schema – typ metadatového katalogizačního schématu

Lékařství 
 Zkratka pro multiple organ dysfunction syndrome – syndrom multiorgánové dysfunkce

Společnost 
Mods – označení pro příslušníky subkultury existující v druhé polovině 20. století